Schlacht bei Tuyutí steht für folgende Schlachten in Paraguay:

 Schlacht bei Tuyutí (1866)
 Schlacht bei Tuyutí (1867)